Gamle stan är en stadsdel i Lidköping.

Lidköping